Черныши — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черныши — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия

Костромская область 
 Черныши — деревня в Октябрьском районе.

Смоленская область 
 Черныши — деревня в Маньковском сельском поселении Краснинского района.
 Черныши — деревня в Нейковском сельском поселении Краснинского района.
 Черныши — деревня в Рославльском районе.
 Черныши — деревня в Смоленском районе.

Украина 
 Черныши — село в Каневском районе Черкасской области.